Kastl puede hacer referencia a:
 Kastl, un municipio en el distrito de Altotting, en Baviera.
 Kastl, un municipio en el distrito de Amberg, en Baviera.
Kastl, municipio en la región de Alto Palatinado, Baviera.